Colombiaans voetbalelftal (mannen)
 Colombiaans voetbalelftal (vrouwen)